Гуанджоу Оупън 2010 е 7-ото издание на Гуанджоу Оупън. Провежда се в Гуанджоу, Китай от 13 до 19 септември.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Гуанджоу Интернешънъл Уименс Оупън